La Copa de la UEFA 1971-72 fue la primera edición del torneo, reemplazando a la extinta Copa de Ferias. Se disputó entre septiembre de 1971 y mayo de 1972, con la participación total de 64 equipos distintos, representantes de 32 federaciones nacionales afiliadas a la UEFA.

La final, disputada a doble partido el 3 y el 17 de mayo de 1972 enfrentó al Tottenham Hotspur y al Wolverhampton Wanderers, con victoria del equipo londinense por un marcador global de 3-2.

Treintaidosavos de final

Rondas siguientes

Final

Ida

Vuelta

Máximos goleadores

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio oficial de la Copa de la UEFA 

Copa de la UEFA
Copa de la UEFA
Copa de la UEFA
Tottenham Hotspur Football Club